Die Schildkröte und der Hase bezeichnet:

 Die Schildkröte und der Hase (Fabel), Fabel von Äsop
 Die Schildkröte und der Hase (Film), US-amerikanischer Trickfilm von Wilfred Jackson (1935)